Веселовская — женская форма русской фамилии .

Известные носители  
 Веселовская, Мария Васильевна (1877—1937) — русский критик, переводчица, жена Ю. А. Веселовского.
 Веселовская, Нина Валентиновна (1932—2022) — советская актриса, заслуженная артистка РСФСР.